Hein est un terme pouvant faire référence à:

Linguistique 
 hein est une interjection monosyllabiques permettant de signaler, en premier lieu, un problème de compréhension dans le discours.

Patronyme

Prénom

Voir aussi
, terme euphémiste et allégorique allemand pour la mort